Черепин — фамилия и название населённых пунктов на Украине.

Населённые пункты 
 Черепин — село в Овручском районе Житомирской области.
 Черепин — село в Тетиевском районе Киевской области.
 Черепин — село в Пустомытовском районе Львовской области.
 Черепин — село в Корсунь-Шевченковском районе Черкасской области.

Фамилия 
 Черепин, Валентин Тихонович (1930—2020) — советский и украинский учëный, доктор физико-математических наук.
 Черепин, Павел Сергеевич (род. 1981) — украинский журналист, телекомментатор, раллийный штурман.
 Черепин, Тихон Корнеевич (1907—1941) — депутат Верховного Совета СССР.